John Butler (1422-1476),  d'Ormonde, pair irlandais ;
 John Butler (1717-1802), évêque anglais ;
 John Butler (1731-1800)  Dunboyne), ecclésiastique et aristocrate irlandais ;
 John Butler (1740-1795),  d'Ormonde), pair et homme politique irlandais ;
 John Butler (1808-1854),  d'Ormonde, politicien et pair irlandais ;
 John Dennis « Jack » Butler (1894-1961), footballeur international anglais ;
 John Butler (né en 1975), musicien australien :
 John Butler, son premier album, sorti en 1998;
 John Butler (2002-), un joueur américain de basket-ball.